Fayard steht für:

 Fayard (Verlag), französischer Buch- und Zeitschriftenverlag
 Fayard (Werft), dänische Werft

Fayard ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Fayard (1941–2012), US-amerikanischer R&B-Musiker
 Jean Fayard (1902–1978), französischer Schriftsteller und Verleger

 Juline Fayard (* 2003), französische Tennisspielerin
 Yvonne Fayard (1911–1992), französische Tischtennisspielerin

Siehe auch:
 Faillard